Benh Zeitlin (né en 1982), scénariste et réalisateur américain ;
 Hillel Zeitlin (1871-1942), écrivain et poète hébraique et yiddish, éditeur du journal yiddish Moment, un des leaders de  la philosophie du néo-hassidisme, meurt assassiné dans le Ghetto de Varsovie.
 Leo Zeitlin (1884-1930), violoniste, altiste, chef d'orchestre et compositeur russe ;
 Solomon Zeitlin (1886-1976), historien juif, érudit talmudique et en son temps la principale autorité mondiale sur la période du Second Temple ;
 Zvi Zeitlin (1922-2012), violoniste et américain d'origine russe.

Voir aussi
 (27931) Zeitlin-Trinkle, un astéroïde de la ceinture principale.
Patronyme juif